Carl Rose (ur. 1864) – niemiecki mistrz murarski i ciesielski działający w Bydgoszczy
 Carl Rose  (1903-1971) – amerykański ilustrator i satyryk
 Carl Rose  (ur. 1952) – kanadyjski piłkarz, olimpijczyk

Zobacz też